Press este un cuvânt englez cu numeroase sensuri, ca de exemplu a presa, a imprima, a apăsa, a turti, a insista, a împinge, a grăbi, a se îmbulzi, presă, tipografie, presiune, urgență, ziare, publicitate și altele. Se întâlnește des în nume ca:
 Frank Press, geofizician american, membru de onoare al Academiei Române
 Associated Press, agenție de știri din Statele Unite
 Olvia Press, agenția de știri oficială a regimului separatist de la Tiraspol
 DECA-press, agenție de știri din Republica Moldova , lansată în anul 1997 la Bălți
 Detroit Free Press, cel mai mare cotidian american din orașul Detroit, Michigan
 Vox Press Moldova, ziar regional din Moldova din România
 Network Press Concept, principalul jucător de pe piața de distribuție de presă din România
 Cambridge University Press, editura Universității Cambridge
 Yale University Press, editură de carte înființată în 1908 de George Parmly
 Editura Carpathia Press & Production, editură cu sediul în București
 De Press, formație norvegiană new wave formată în anul 1980